DOS е съкращение от английски и може да се отнася за:

 DOS – фамилия от операционни системи за IBM PC съвместими компютри
 MS-DOS
 PC-DOS
 DR-DOS
 FreeDOS
 ДОС-16.

 Дискова операционна система (Disk operating system), вид операционни системи разработени за да бъдат използвани с дискове:
 Apple DOS
 ProDOS
 Commodore DOS
 Atari DOS
 AMSDOS
 AmigaDOS
 DOS/360.

DoS може да се отнася и за:

 Държавен департамент на САЩ, (United States Department of State) – Министерство на външните работи на САЩ.
 Атака за отказ на услуга, (Denial-of-service attack) вид компютърна атака.
 Castlevania: Dawn of Sorrow, видео игра за Nintendo DS.